Paso Nuevo kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Paso Nuevo, Tierra Blanca, ort, 
 Paso Nuevo, Cosamaloapan de Carpio, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar